Francesco Laporta (golfer), een Italiaans golfer geboren in 1980
Francesco Laporta (dammer), een Italiaans dammer die een aantal maal Italiaans kampioen werd